Мата дел Тигре има више значења:

 Мата дел Тигре (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мата дел Тигре (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мата дел Тигре (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику